CLQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Colima (Messico)